Loors ist der Familienname folgender Personen:
 Jens Loors (* 1967), deutscher Polizeibeamter und ehemaliger Fernsehkommissar

LOORS steht für:
 Lucas Oil Off-road Racing Series, US-amerikanische Off-Road-Rennserie

Abkürzung